Камарильяс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 50,3 км². Население — 119 человек (на 2010 год). Расстояние — 54 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Camarillas

Муниципалитеты Теруэля